Las Águilas kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Las Águilas, Veracruz, ort, Ixhuatlán del Sureste, 
 Las Águilas, Hidalgo, ort, Mineral de la Reforma, 

Robotskapade Mexikoförgreningar